Wiegand est un constructeur d'équipement de loisir pour les stations de sports d'hiver, les parcs aquatiques et les parcs d'attractions, spécialisé dans les luges d'été, les luges sur rail (alpine coaster) et les montagnes russes à véhicule suspendu.

Montagnes russes

Luges d'été

Luges sur rail

Bobkarts

Notes et références

Liens externes 
    Site web de l'entreprise 
    Fiche de Wiegand sur RCDB 

Société de conception et de construction d'attractions et de parcs de loisirs
Entreprise du divertissement ayant son siège en Allemagne